Geilsdorf (Saksen), een plaats in de gemeente Weischlitz in de Duitse deelstaat Saksen
Geilsdorf (Thüringen), een plaats in de gemeente Stadtilm in de Duitse deelstaat Thüringen